Xenia Knoll e Petra Martić erano le detentrici del titolo, ma Martić ha scelto di non partecipare a questa edizione. Knoll ha fatto coppia con Maryna Zanevska, perdendo nei quarti di finale contro Maria Sakkarī e Sara Sorribes Tormo.

In finale Chuang Chia-jung e Renata Voráčová hanno sconfitto Lina Ǵorčeska e Aleksandrina Najdenova col punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Chuang Chia-jung /  Renata Voráčová (campionesse)
  Xenia Knoll /  Maryna Zanevska (quarti di finale)

  Lina Ǵorčeska /  Aleksandrina Najdenova (finale)
  Alexandra Cadanțu /  Prarthana Thombare (quarti di finale, ritirate)

Wildcard 

  Ana Biškić /  Ani Mijačika (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Bol Open 2017
WTA Challenger Tour 2017